L'adjectif malsain caractérise ce qui est nuisible à la santé ou est source de maladie.
 Malsain est le titre d'un maxi de Sinik sorti en 2000.